Славония может означать:

 Славония — историческая и географическая область в современной Хорватии.
 Бановина Славония — провинция в составе средневекового Венгерского королевства.
 Королевство Славония — вассальное королевство в Габсбургской монархии.
 Королевство Хорватия и Славония — соединённое королевство в составе Австро-Венгерской империи.
  — хорватский футбольный клуб из Пожеги.

См. также 
 Сербская Автономная Область Западная Славония
 Сербская Автономная Область Восточная Славония, Баранья и Западный Срем